Макаев — фамилия; имеет женскую форму Макаева.

 Макаев, Авель Гаврилович (1860—1920) — российский, грузинский и азербайджанский военачальник, князь.
 Макаев, Гариф Давлетович (?—1943) — советский военачальник, командир  313-го кавалерийского полка 112-й Башкирской кавалерийской дивизии
 Макаев, Георгий Иванович (1871—1916) — архитектор
 Макаев, Гурам Мурадиевич (род. 1970) — казахстанский футболист.
 Макаев, Ильдар Рашидович (род. 1982) — украинский футболист, игрок в мини-футбол. 
 Макаев, Сергей Владимирович (1910—1988) — Герой Социалистического Труда.
 Макаев, Цахай Макашарипович (1917—1972) — участник Великой Отечественной войны, командир орудия противотанкового дивизиона, гвардии старший сержант, Герой Советского Союза.
 Макаев, Энвер Ахмедович (1916—2004) — лингвист